Miejscowości w USA:
 Ravalli – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lake
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ravalli (ang. Ravalli County) – w stanie Montana